

Događaji 
 Psamtik III. (26. dinastija) postaje egipatski faraon

Rođenja

Smrti  
 Amazis II., egipatski faraon